

Хорошеве — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Хорошеве — селище, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Хорошеве — селище міського типу, Харківська область, Харківський район
 Хорошеве — пасажирський залізничний зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці